Вьодо́с-Аба́нс-де-Ба () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Монтань-Баск. Округ коммуны — Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE коммуны — 64559.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 180 км южнее Бордо, в 45 км к западу от По.

На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 765 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 464 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 332 были экономически активными, 132 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 332 активных жителей работали 311 человек (164 мужчины и 147 женщин), безработных было 21 (10 мужчин и 11 женщин). Среди 132 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 72 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи